Le tournoi de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1967 se dispute à Gstaad du 17 au .

Annette Van Zyl remporte le simple dames. En finale, elle bat Jan Lehane.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Suisse

dames 1967
Suisse
Sport en Suisse en 1967
Tennis en juillet 1967